Landrock ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Heinrich Landrock (1878–1966), deutscher Fotograf
 Heinrich Landrock (1890–1948), deutscher Ruderer
 Horst Landrock (1904–1990), deutscher Uhrmacher und Uhrensammler
 Maria Landrock (1923–1992), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Heinrich Wilhelm Landrock (19./20. Jahrhundert), bedeutender Wäschereibesitzer in Berlin-Köpenick